Сан-Гавіно́-д'Ампюньяні́, Сан-Ґавіно-д'Ампюньяні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 905 км на південний схід від Парижа, 80 км на північний схід від Аяччо, 33 км на південь від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сан-Гавіно-д'Ампюньяні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика